Vlad Dracula, vorst van Walachije in de 15e eeuw
Vlad Tepes (band), Franse blackmetalband
Vlad Țepeș (Călărași), gemeente in Roemenië